Breakfast steht für:

 das American Breakfast
 das English breakfast, siehe Englisches Frühstück
 das Continental breakfast, siehe Frühstück